Die Qualifikation im Gerätturnen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 29. Juli 2012 im The O₂ ausgetragen. Insgesamt traten 98 Turnerinnen an.

Das Qualifikationsturnier erbrachte die Qualifikanten für die verschiedenen Finals. So qualifizierten sich acht Teams für den Mannschafts-Mehrkampf. 24 Turnerinnen für den Einzel-Mehrkampf und jeweils acht Turnerinnen für die vier Gerätefinals.

Gruppeneinteilung 
Es wurden fünf Qualifikationsgruppen gebildet. Die Turnerinnen, deren Mannschaften am Mannschafts-Mehrkampf teilnahmen, wurden in einer Gruppe zusammengefasst. Die übrigen Starterinnen wurden in acht gemischte Gruppen (Mixed Group) gelost. Es ergaben sich somit folgende Gruppen:
 Gruppe 1 mit der Mannschaft aus Brasilien sowie den Mixed Groups 1, 2 und 6
 Gruppe 2 mit den Mannschaften aus Australien und Italien sowie den Mixed Groups 3 und 4
 Gruppe 3 mit den Mannschaften aus Kanada, Frankreich, Vereinigtes Königreich und USA
 Gruppe 4 mit den Mannschaften aus Volksrepublik China, Deutschland, Russland und der Mixed Group 7
 Gruppe 5 mit den Mannschaften aus Japan und Rumänien sowie den Mixed Groups 5 und 8

Die Gruppeneinteilung diente dem flüssigen Ablauf der Veranstaltung und hatte keinerlei Auswirkungen auf die Qualifikation an sich. Gruppe 1 startete um 10:30 Uhr, Gruppe 2 um 12:15 Uhr, Gruppe 3 um 15:45 Uhr, Gruppe 4 um 17:30 Uhr und Gruppe 5 um 21:00 Uhr (alle Zeiten MESZ).

Ergebnisse der Qualifikation 

Die Usbekin Luiza Galiulina wurde nach Einnahme des Arzneimittels Furosemid wegen Dopings disqualifiziert.

Qualifikationen der einzelnen Finals 
Das Reglement sah vor, dass in jedem Finale nur zwei Starterinnen eines Landes antreten durften. Sollte sich eine dritte Turnerin durch die Punkte qualifiziert haben, durfte sie dennoch nicht teilnehmen. Für diese Turnerin standen Reservefinalistinnen bereit, die den Platz einnahmen.

Qualifizierte Mannschaften für das Finale im Mannschafts-Mehrkampf

Qualifikanten für das Finale im Einzel-Mehrkampf 

Vier Athletinnen durften trotz Qualifikation nicht teilnehmen, da zwei ihrer Mannschaftskameradinnen schon qualifiziert waren. Dies waren:
 Jordyn Wieber (USA) auf Platz 4 – Ersatz: Aurélie Malaussena (FRA)
 Anastassija Grischina (RUS) auf Platz 12 – Ersatz: Marta Pihan-Kulesza (POL)
 Jennifer Pinches (GBR) auf Platz 21 – Ersatz: Rie Tanaka (JPN)
 Yao Jinnan (CHN) auf Platz 22 – Ersatz: Ashleigh Brennan (AUS)

Qualifikanten für das Finale im Pferdsprung 

Als Ersatzturnerinnen waren vorgesehen: Giulia Steingruber (SUI), Nastassja Maratschkuskaja (BLR) und Phan Thị Hà Thanh (VIE)

Qualifikanten für das Finale am Stufenbarren 

Drei Turnerinnen standen als Ersatz bereit: Koko Tsurumi (JPN) ersetzte dabei Huang Qiushuang (Platz 7), Céline van Gerner (NED) und Rebecca Tunney (GBR) vervollständigten das Reserveteam.

Qualifikanten für das Finale am Schwebebalken 

Drei Turnerinnen standen als Ersatz bereit: Diana Bulimar (ROM) ersetzte dabei Kyla Ross (Platz 6), Vanessa Ferrari und Carlotta Ferlito (beide ITA) vervollständigten das Reserveteam. Durch die Teilnehmerbegrenzung auf zwei pro Land konnten Anastassija Grischina (RUS), Larrissa Iordache (ROM), Alija Mustafina (RUS), Jordyn Wieber (USA) und Sandra Izbașa (ROM), trotz besserer Platzierungen in der Qualifikation, nicht als Reservistinnen teilnehmen.

Qualifikanten für das Finale im Bodenturnen 

Drei Turnerinnen standen als Ersatz bereit: Beth Tweddle (GBR), Marta Pihan-Kulesza (POL) und Asuka Teramoto (JPN), Diana Chelaru (ROM) konnte sich, trotz besserer Platzierung, nicht für die Reserve qualifizieren, da zwei ihrer Mannschaftskameradinnen schon qualifiziert waren.

Weblinks 
 Gerätturnen Frauen

Einzelnachweise 

Qualifikation
Frauenturnwettkampf